Местный аэродром Фолбрук (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 3,2 километрах к югу от делового центра города Фолбрук, округ Сан-Диего (Калифорния), США.

Аэропорт находится в собственности округа Сан-Диего и обслуживает главным образом рейсы авиации общего назначения.



Операционная деятельность 
Местный аэродром Фолбрук расположен на высоте 216 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 18/36 размерами 658 х 18 метров с асфальтовым покрытием.

Примечания 
 Official website by County of San Diego
 Airport Master Record (FAA Form 5010), also available as a printable form (PDF)

Ссылки 

Аэропорты Калифорнии
Сан-Диего (округ)